Bagrat III. Gruzijski
 Bagrat III. od Imeretije